Concepción de María kan syfta på:

Honduras 

 Concepción de María (kommun), Choluteca, 
 Concepción de María (ort), Choluteca,